Seriell (lat. serere „reihen“, „fügen“: „aneinanderreihen“, Substantiv Serialität) steht für:

 Serielle Kunst, eine zeitgenössische Kunstgattung, die mit Reihen, Wiederholungen und Variationen arbeitet
 Serielle Musik oder Serialismus, eine Strömung der Neuen Musik, Weiterentwicklung der Zwölftontechnik
 Serielle Schnittstelle, einen digitalen Ein- und Ausgang eines Computers oder eines Peripheriegerätes
 Serielle Datenübertragung, die bitweise Übertragung von Daten über ein bestimmtes Medium
 Serialisierung, in der Informatik die Abbildung von Objekten auf eine externe sequenzielle Darstellungsform
 in Serie geschaltet, in der Elektrotechnik und Elektronik das Hintereinanderschalten mehrerer Bestandteile in einem Schaltkreis
 Serielle Monogamie, mehrere zeitlich aufeinander folgende Treueverhältnisse in Paarbindungen

Siehe auch:
 Reihe, Serie, Serial, Parallelität